Laeken steht für:

 Laeken/Laken, Stadtteil der Stadt Brüssel, Belgien

Laeken ist der Familienname folgender Personen:
 Angèle Van Laeken (* 1995), bekannt als Angèle, belgische Sängerin, Songwriterin und Komponistin

Siehe auch:

 Laekenois